O termo Slug pode se referir a:

 Lesma - um gastrópode conhecido em inglês como slug
 Projétil - uma outra acepção para a palavra inglesa slug
 Slug (massa) - unidade de massa no sistema inglês
 Slug (músico) - rapper norte-americano
 Slug (programação) - parte integrante de uma URL amigável
 Lord Slug - personagem da série Dragon Ball
 Metal Slug (série) - série de jogos eletrônicos

Desambiguação